Homeless (canção de Leona Lewis)
Homeless (canção de Marina Kaye)

Desambiguação